Максим Горький (Пєшков Олексій Максимович; 1868–1936) — російський і радянський письменник

Горький — селище, Новопокоровський район, Краснодарський край
 Горький — назва міста Нижній Новгород у 1932–1991 роках